Дмитрий Григорьевич Журавлёв ( года, село Беловодск, ныне поселок городского типа Луганской области Украины — ) — снайпер 271-го гвардейского стрелкового полка 88-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, гвардии ефрейтор. Полный кавалер ордена Славы.

Биография 
Родился 3 января 1926 в украинской семье рабочего-шахтера.

Служил в Красной Армии с сентября 1943 года. Участник Великой Отечественной войны с сентября 1944 года.

Служил снайпером 271-го гвардейского стрелкового полка (88-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт). В начале октября 1944 года близ населенного пункта Цецилювка (Польша) уничтожил 13 солдат противника.

После успешного форсирования реки Варта севернее города Познань (Польша) 16 января 1945 года в составе штурмовой группы из 12 человек участвовал в бою за населенный пункт Рава-Мазовецка, в котором часть солдат гарнизона была уничтожена, остальные взяты в плен.

28 апреля 1945 года в бою в центре Берлина Дмитрий Журавлёв огнём из автомата рассеял группу вражеских солдат и вынес с поля боя раненого командира полка.

После войны был демобилизован в звании старшего сержанта.

Член КПСС с 1956 года.

В 1958 году окончил Харьковский медицинский институт. Работал главным врачом, с 1965 года — заведующим инфекционным отделением в поселке городского типа Свесса Ямпольского района Сумской области.

Скончался 11 февраля 1971 года.

Награды 
 Орден Славы 3-й степени — За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
 Орден Славы 2-й степени — За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
 Орден Славы 1-й степени — За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
 Медали.

Память 
Именем Журавлёва названа улица в поселке Свесса.

Примечания

Литература 
 Кавалеры ордена Славы трёх степеней. М.: Воениздат, 2000

Ссылки 
 

Снайперы Великой Отечественной войны
Родившиеся в Беловодске
Умершие в Ямпольском районе (Сумская область)
Похороненные в Ямпольском районе (Сумская область)
Полные кавалеры ордена Славы
Выпускники Харьковского национального медицинского университета
Медики СССР
Члены КПСС